Guerra de Afganistán o guerra afgana puede hacer referencia a los siguientes conflictos bélicos:

 Conquista de Afganistán por Alejando Magno (330 a. C.-327 a. C.)
 Conquista islámica de Afganistán (637-709)
 Conquista de Afganistán por el Imperio mongol ()
 Primera guerra anglo-afgana (1839-1842)
 Segunda guerra anglo-afgana (1878-1881)
 Tercera guerra anglo-afgana (1919)
 Guerra de Afganistán (1978-2021)
 Guerra afgano-soviética (1978-1992)
 Primera guerra civil afgana (1992-1996)
 Segunda guerra civil afgana (1996-2001)
 Invasión estadounidense de Afganistán (2001)
 Guerra de Afganistán (2001-2021)
 Conflicto de Panshir (2021-Presente)